Reutter ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Reutter (1911–1990), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 
 Gerd Reutter (* 1931), deutscher Bildhauer
 Gerold Reutter (1924–2021), deutscher Architekt und Maler
 Hans Peter Reutter (* 1966), deutscher Komponist und Kabarettist
 Hermann Reutter (1900–1985), deutscher Komponist
 Jean-Léon Reutter (1899–1971), Schweizer Ingenieur
 Katherine Reutter (* 1988), US-amerikanische Shorttrackerin
 Marian Reutter (1734–1805), Abt des Stiftes Heiligenkreuz
 Max Reutter (1920–1988), deutscher Politiker (CDU)
 Paul Reutter (1911–1994) SS-Lagerzahnarzt im KZ Dachau
 Rolf Reutter (* 1936), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Sven Reutter (* 1996), deutscher Radrennfahrer
 Otto Reutter (1870–1931), deutscher Komiker
 Thomas Reutter (* 1967), deutscher Fernsehjournalist
 Werner Reutter (1937–2016), deutscher Mediziner und Molekularbiologe; Professor am Institut für Molekularbiologie und Biochemie der Freien Universität Berlin

Reutter ist der Name folgender Unternehmen:
 Stuttgarter Karosseriewerk Reutter (1906–1963), Hersteller von Automobilkarosserien

Siehe auch:
 Reuther
 Reuter
 Reuters (Begriffsklärung)
 Neureuther